Kirschstein ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Kirschstein (* 1924), Malerin aus Berlin-Lichtenrade
 Eckhard Berlau-Kirschstein (* 1953), deutscher Fußballspieler
 Erhard Kirschstein (1920–1972), deutscher Maler und Grafiker
 Hans Kirschstein (1896–1918), deutscher Offizier der Fliegertruppe im Ersten Weltkrieg
 Hermann Kirschstein (geboren 1929), deutscher Ingenieur und früherer Volkskammerabgeordneter 
 Jörg Kirschstein (* 1969), deutscher Autor von Sachbüchern und Historiker der Geschichte Preußens
 Leonore Kirschstein (1933–2017), deutsche Sopranistin
 Paul Kirschstein (1863–1930), deutscher Verwaltungsjurist und Ministerialbeamter
 Rüdiger Kirschstein (* 1941), deutscher Schauspieler
 Salli Kirschstein (1869–1935), deutscher Schriftsteller und bedeutender Sammler jüdischer Kunst- und Kultgegenstände
 Sascha Kirschstein (* 1980), deutscher Fußballer
 Timo Kirschstein (* 1974), deutscher Physiologe
 Uwe Kirschstein (* 1977), Politiker (SPD)
 Werner Kirschstein (* 1947), bremischer Politiker (SPD)
 Wilhelm Kirschstein (1863–1946), deutscher Mykologe

Siehe auch:
 Kirchstein

en:Kirschstein